Kombo steht für:

 einen historischen Staat im heutigen Gambia, siehe Kombo
 einen Weiler in der Gemeinde Gaya in Niger, siehe Kombo (Gaya)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Kombo (Niamey)
 eine Reihe von nacheinander ausgeführten Aktionen in Computerspielen, siehe Kombo (Computerspiele)

Kombo ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Kombo (1941–2008), römisch-katholischer Bischof von Owando, Republik Kongo
 Musikari Kombo (* 1944), kenianischer Politiker

Siehe auch: Combo